Явты́сый — ненецкая фамилия, образованная от двух ненецких слов: «яв» (море) и «тысыя» (запах) — пахнущий морем. Известные носители:

 Явтысый, Прокопий Андреевич (1932—2005) — ненецкий поэт, прозаик, художник.
 Явтысый, Семён Николаевич (1941—1973) — первый ненецкий пилот.

Примечания